Bellemans ist der Familienname folgender Personen:
 Dirk Bellemans (* 1966), belgischer Segler
 Ingrid Bellemans (* 1967), belgische Seglerin
 Johan Bellemans (* 1964), belgischer Segler